Тур Большого Монреаля () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории Канады с 2002 по 2009 год.

История 
Гонка была создана в 2002 году и сразу вошла в Женский мировой шоссейный календарь UCI, в рамках которого проводилась на протяжении всей своей истории.		
		
В 2010 году гонка была отменена вместе с ещё двумя гонками: Монреаль Ворлд Кап и Туром Острова Принца Эдуарда. Как сказал их организатор Даниэль Манибал, причиной отменны всех трёх гонок стал затруднённый поиск спонсоров из-за создания двух мужских гонок, включенных в Мировой тур UCI — Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля.		

Маршрут гонки проходил в регионе Большой Монреаль — городе Монреаль и его окрестностях. Продолжительность гонки была от 2 до 4 дней, в один из которых проводилось два полуэтапа. Эти два полуэтапа были постоянными на протяжение всех лет и проходили в Монреале, представляя собой индивидуальную гонку на 3 км в René Lévesque Park (район Лашин) и критериум протяжённостью 50 км в Маленькой Италии. Заключительный этап изначально проходил в Тербоне, а с 2006 года переместился в Мон-Сент-Илер. Остальные этапы проводились в Риго, Шатоге или Гранби.

Рекордсменками с двумя победами стали немка Юдит Арндт и австралийка Ойнон Вуд.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Большого Монреаля на ProCyclingStats
 Тур Большого Монреаля на Cycling Archives
 Тур Большого Монреаля на CQranking
 Тур Большого Монреаля на Memoire du cyclisme
 Тур Большого Монреаля на Cycle Base
 Тур Большого Монреаля на First Cycling

Велогонки среди женщин
Международные спортивные соревнования в Монреале